That'll Be the Day, film de Claude Whatham ;
 That'll Be the Day, chanson de Buddy Holly ;
 That'll Be the Day, album de Buddy Holly.